Partit de Vinaròs Independent, partit polític municipalista de Vinaròs, al Baix Maestrat
 Problema de valor inicial, problema matemàtic relatiu a equacions diferencials degut a Augustin Louis Cauchy
 PVI també és l'acrònim de Pau VI, Papa de l'Església Catòlica
 Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals de la diputació de Barcelona